Фёдор Петрович Кочнев (6 марта 1906 — 25 апреля 1997) — советский и российский учёный, ректор МИИТа (1955—1980).

Биография 
Родился 6 марта 1906 года (по старому стилю) в деревне Сабур-Мачкассы, Чамзинского округа Мордовского уезда в семье крестьянина, в детстве батрачил.

 1920—1927 — ученик сапожника, потом мастер сапожного дела в Сочи.
 1927—1929 — председатель правления Сочинского промыслово-кредитного союза.
 1930—1935 — «как выдвиженец из рабочих» был направлен на учёбу в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ) на эксплуатационный факультет.
 1935—1938 г. ревизор движения, затем начальник станции Бикин Дальневосточной железной дороги.
 1938—1940 — ассистент ЛИИЖТ, аспирант.
 1940 — защитил кандидатскую диссертацию.
 1940 — 1944- зам декана, а затем декан факультета Эксплуатация железных дорог ЛИИЖТ.
 1941—1942 — по личной просьбе зачислен в ополчение, работал начальником станции Шушары, потом в 7-м отделении движения Октябрьской железной дороги.
 Пережил блокаду Ленинграда.
 1944—1948 — доцент МИИТ.
 1947 г. — защитил докторскую диссертацию.
 1948 г. — присвоено звание профессора.
 1948—1951 г. — первый заместитель начальника Главного Управления Учебными Заведениями Министерства Путей Сообщения СССР.
 1951—1953 г. и 1983—1989 гг. — профессор кафедры «Эксплуатация ж.д.» МИИТ.
 1953—1982 г. — заведующий кафедрой «Эксплуатация ж.д.» МИИТ.
 1955—1980 г. — ректор МИИТ.

Награды

Ордена 
 Орден Ленина
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Трудового Красного Знамени — 4-кратно
 Орден «Знак Почёта» — 3-кратно
 Орден Красной Звезды
 Орден Дружбы народов

Медали 
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «За оборону Ленинграда»
 Медаль «За оборону Москвы»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль Жукова
 Медаль «За освоение целинных земель»
 Медаль «Ветеран труда» и другие

Всего 11 медалей.

Знаки 
 «Почётный железнодорожник»
 «Отличный железнодорожник»
 «Отличник высшей школы»
 «Отличный движенец»
 «Почётный знак МИИТ» (удостоверение № 1)

Иностранные медали и знаки отличия 
 Золотая медаль «За заслуги перед транспортом ПНР» (ПНР)
 Золотой знак «Передовой железнодорожник» (ПНР)
 Знак «Почётный железнодорожник» (ГДР)
 Знак «Почётный железнодорожник» (БНР)
 Памятная медаль к 50-летию Монгольской Народной Республики
 Почётная грамота Народного Хурала МНР
 Юбилейная медаль Народной Республики Болгария

Почётные звания 
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР
 Почётный профессор Высшей железнодорожной школы, г. Жилина (ЧССР)
 Почётный профессор Будапештского технического Университета (ВНР)
 Почётный профессор Дрезденской высшей транспортной школы им. Фридриха Листа, (ГДР)

Ф. П. Кочнев — крупнейший учёный в области организации движения поездов, имеющий международную известность.

Основные монографии и учебники 
Ф. П. Кочнев имеет более 120 печатных работ
 Организация движения поездов на ж.д. транспорте (перевод на китайский).
 Организация пассажирских перевозок на ж.д. транспорте (перевод на чешский, китайский немецкий, румынский)
 Организация пригородных пассажирских перевозок на ж.д. СССР (перевод на китайский)
 Вопросы организации движения поездов (перевод на венгерский)
 Повышение скоростей движения пассажирских поездов
 Оптимальные параметры пригородных пассажирских перевозок

Ссылки 
 Статья в журнале «Железнодорожный транспорт»

Ректоры вузов Москвы
Делегаты XXIV съезда КПСС